Ziadi ist der Familienname folgender Personen:
 Mehdi Ziadi (* 1986), marokkanischer Tennisspieler
 Tarek Ziadi (* 1979), marokkanischer Fußballspieler